Der Name Caballito (spanisch für Pferdchen) bezeichnet:

 einen Stadtteil der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, siehe Caballito (Buenos Aires)
 eine 1910 in Mexiko herausgegebene Pesomünze
 traditionell gefertigte peruanische Fischerboote, siehe Caballito de Totora
Siehe auch:
 Cabaletto